Кукуєць () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дофтяна.
 Кукуєць () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Солонц.
 Кукуєць () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Плетерешть.
 Кукуєць () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Скріоаштя.
 Кукуєць () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Вергуляса.